Бугаево — название населённых пунктов.

Россия 
 Бугаево — село в Катайском районе Курганской области.
 Бугаево — деревня в Соликамском районе Пермского края.

См. также 
 Бугаево озеро — озеро в Койбальской степи на территории Алтайского района Хакасии
 Верхнее Бугаево
 Нижнее Бугаево
 Среднее Бугаево